Geografia: 
 Springfield (Carolina del Sud)
 Springfield (Colorado)
 Springfield (Dakota del Sud)
 Springfield (Florida)
 Springfield (Geòrgia)
 Springfield (Illinois), capital de l'estat d'Illinois, als Estats Units d'Amèrica.
 Springfield (Kentucky)
 Springfield (Louisiana)
 Springfield (Maine)
 Springfield (Massachusetts)
 Springfield (Minnesota)
 Springfield (Missouri)
 Springfield (Nebraska)
 Springfield (Nova Jersey)
 Springfield (Nova Hampshire)
 Springfield (Ohio)
 Springfield (Oregon)
 Springfield (Pennsilvània), diversos indrets a l'estat de Pennsilvània:
 Springfield (Comtat de Bradford) 
 Springfield (Comtat de Bucks) 
 Springfield (Comtat de Delaware) 
 Springfield (Comtat d'Erie) 
 Springfield (Comtat de Fayette) 
 Springfield (Comtat de Huntingdon) 
 Springfield (Comtat de Mercer) 
 Springfield (Comtat de Montgomery) 
 Springfield (Comtat de York) 
 Springfield (Tennessee)
 Springfield (Vermont)
 Springfield (Virgínia)
 Springfield (Wisconsin)
 North Springfield, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia.
 West Springfield (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 West Springfield (Virgínia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia.
 Empresa: Springfield (moda), cadena espanyola de botigues de roba.
 Televisió: Springfield (Els Simpson), ciutat fictícia de la sèrie de dibuixos animats “Els Simpson”.